Чемпионат Швейцарии на крытых кортах — мужской международный теннисный турнир, проходящий в Мюнхенштайне (пригород Базеля, Швейцария) в октябре на крытых хардовых кортах комплекса St. Jakobshalle. С 2009 года турнир относится к категории [Тур ATP 500|ATP 500]], с призовым фондом около 2,27 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Первый международный теннисный турнир в Базеле прошёл в 1970 году. Призом победителю были наручные часы.

В 1975 году начал работу крытый спортивный комплекс «St. Jakobshalle» в Мюнхенштайне, пригороде Базеля, где с тех пор проводится турнир, ставший известным как Чемпионат Швейцарии в помещениях (с 1990 года в этом комплексе проходят только матчи на центральном корте, количество зрительских мест вокруг которого было увеличено до 9000, а остальные матчи перенесены на другой стадион). В 1986 году в рамках турнира начала действовать «теннисная деревня», крупное торгово-рекламное мероприятие.

С 1990 года Чемпионат Швейцарии в помещениях включён в турнирную сетку АТР-тура как турнир базовой категории ATP World Series. В 1994 году спонсором турнира стала швейцарская табачная компания Davidoff, увеличившая призовой фонд за два года более чем на четверть.

В 2003 году базельский турнир был включён в списки Зала спортивной славы Швейцарии. В 2009 году, в результате преобразования турнирной сетки АТР-тура, он был повышен в ранге до средней категории, ATP 500, а призовой фонд вырос почти в полтора раза.

Победители и финалисты 
Рекордсменом по числу титулов (10 в одиночном разряде) и финалов (15 в одиночном и один в парном разряде) является Роджер Федерер, причём он играл в финалах 10 лет подряд. По четыре титула имеют Янник Ноа, по два раза выигрывавший в одиночном и парном разрядах; Томаш Шмид, Даниэль Нестор, Ненад Зимонич и братья Боб и Майк Брайаны четырежды побеждали в парах (все четыре раза американцы делали это вместе).

Помимо Федерера, турнир в Базеле в одиночном разряде дважды выигрывали хозяева соревнований: Мишель Буржене в 1972 году и Якоб Хласек в 1991 году. В парном разряде побеждали Хласек (дважды) и Марк Россе.

Из представителей республик бывшего СССР в Базеле побеждал только Евгений Кафельников (в парном разряде в 1996 году).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт